Крі́о (від грец. krýos — холод, мороз, лід) — частина складних слів, яка означає зв'язок з льодом, із низькими температурами:

 Кріобіологія — 
 Кріогеніка — 
 Кріоелектроніка — 
 Кріоелектронна мікроскопія —
 Кріолітологія — 
 Кріоніка — 
 Кріопреципітат — 
 Кріосфера —
 Кріотроніка —
 Кріохірургія — 

 Cryo Interactive —